Rácz Laci (1867–1943) a „prímáskirály”
 Rácz László (?) labdarúgó-játékvezető
 Rácz László (1945–1989) csellista, csellótanár
 Rácz László (1949) labdarúgó
 Rácz László (1959) a Vasas labdarúgója
 Rácz László (1961) szovjet válogatott labdarúgó
 Rácz László (1968) cimbalomművész, Rácz Aladár unokája
 Rácz László (színművész)